Marsus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Marsus (Heiliger), römischer Missionar
 Domitius Marsus, römischer Dichter

 Gaius Vibius Marsus, römischer Politiker, Suffektkonsul 17 n. Chr.
 Lucius Ennius Marsus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Tullius Marsus, römischer Politiker, Konsul 206 n. Chr.